A medalhística é o campo dos eventos ou comemorações por excelência embora remeta a valores monetários pela sua etimologia. É o estudo das medalhas do latim metalla metal, diferenciou-se de óbolo ou moeda na Idade Média por não ser um objecto de troca comercial.

Como medalha, as suas características técnicas mais comuns são representadas pelo material utilizado, a forma, o seu peso e as dimensões.

Ao seu cunho recorrem instituições seja elas oficiais ou não, e abrangem os mais variados temas com especial incidência para eventos ou acontecimentos que marcam uma data:

Históricos
Políticos
Militares
Económicos

A medalha pretende representar um acontecimento, transformando-o em símbolo e constitui um importante documento para a compreensão de uma cultura.

Ver também 
António Marques Miguel

Ligações externas 
 Medalhística da Colecção da GLRP

Géneros de escultura